

Іванувка — село в гміні Ґіби Сейненського повіту Підляського воєводства
 Іванувка — село в гміні Туроснь-Косьцельна Білостоцького повіту Підляського воєводства